Coffee Dome bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coffee Dome (Fairbanks North Star Borough, Alaska)	
 Coffee Dome (Nome Census Area, Alaska)